De 8ste editie van de Jaarbeursstedenbeker werd gewonnen door FC Barcelona in een volledig Spaanse finale tegen Real Zaragoza. Het was de 3de keer dat Barcelona de beker won en de 6de keer dat de titel naar een Spaanse club ging.

Eerste ronde 

 Hannover, Español, Steagul, Göztepe, Servette, Barreiro, SC Leipzig, Bazel, Aris, Újpest, Dunfermline, B1903, Hearts, Valèrenga, Shamrock en Zaragoza waren vrij in de eerste ronde.

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale 

Jaarbeursstedenbeker
Europacupvoetbal 1965/66